Пётр Петрович Сущинский:
 Сущинский, Пётр Петрович (1842—1907) — русский фармаколог, профессор.
 Сущинский, Пётр Петрович (1875—1937) — русский геолог и минералог, ректор Донского политехнического института.